About you now (Sugababes), een single van de Sugababes. 
About You Now (Miranda Cosgrove), een remake van bovenstaande, door Miranda Cosgrove. 
About You Now (ep), een muziekalbum van Miranda Cosgrove.